Вороне́ль — еврейская фамилия:
 Воронель, Александр Владимирович (род. 1931) — российский и израильский учёный, отказник, публицист и редактор.
 Воронель, Нина Абрамовна (род. 1932) — русский израильский драматург, переводчик, жена Александра Владимировича.